Frederik Nielsen e Tim Pütz erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Filip Horanský e Serhij Stachovs'kyj ha sconfitto Denys Molčanov e Oleksandr Nedovjesov con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Roman Jebavý /  Jonny O'Mara (quarti di finale)
  Denys Molčanov /  Oleksandr Nedovjesov (finale)

  David Pel /  Sem Verbeek (primo turno) 
  Szymon Walków /  Jan Zieliński (primo turno)

Wildcard 

  Miloš Karol /  Lukáš Pokorný (quarti di finale)
  Peter Nad /  Peter Benjamín Privara (quarti di finale)

  Krištof Minárik /  Lukáš Palovič (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Slovak Open 2021